

Patronyme 

 Bento de Góis, un jésuite et explorateur portugais ;
 Damião de Góis, un philosophe portugais ;
 Edme-François-Étienne Gois, un statutaire français ;
 Étienne-Pierre-Adrien Gois, un sculpteur français.

Toponyme 

 Góis, une municipalité du Portugal ;
 le passage du Gois, une chaussée submersible à marée haute, reliant l'île de Noirmoutier (Vendée, France) au continent.